Daniel Armando Ríos Calderón (ur. 22 lutego 1995 w mieście Meksyk) – meksykański piłkarz występujący na pozycji napastnika, od 2023 roku zawodnik Guadalajary.

Bibliografia 
 
 

Meksykańscy piłkarze
Piłkarze Chivas Guadalajara
Piłkarze Coras FC
Piłkarze CA Zacatepec
Piłkarze North Carolina FC
Piłkarze Nashville SC
Piłkarze Charlotte FC
Ludzie urodzeni w mieście Meksyk
Urodzeni w 1995